Roble venenoso puede referirse a:
 Roble venenoso atlántico
 Roble venenoso pacífico